Le championnat de France de football D4 est une appellation générale qui désigne le quatrième échelon du football en France.

Un quatrième niveau national est mis en place par la Fédération française de football en 1978. Il a depuis connu plusieurs noms et plusieurs formules :

 La Division 4, de 1978 à 1993
 Le National 2, de 1993 à 1997
 Le CFA, de 1997 à 2017
 Le National 2, depuis 2017